HGO steht für:
 Hidalgo (Bundesstaat) (Kfz-Kennzeichen), mexikanischer Bundesstaat
 Hessische Gemeindeordnung
 Herbartgymnasium Oldenburg
 Houston Grand Opera
 Korhogo Airport (IATA-Code), Flughafen von Korhogo in der Elfenbeinküste

HgO steht für:
 Quecksilber(II)-oxid, chemische Verbindung aus der Gruppe der Oxide

Abkürzung